Едісон () — англомовний топонім, прізвище або ім'я.

Топоніми

Едісон — місто, штат Джорджія
 Едісон — селище, штат Небраска
 Едісон — селище, штат Нью-Джерсі
 Едісон — селище, штат Огайо
 Едісон — переписна місцевість, штат Вашингтон

Прізвище 

 Томас Алва Едісон (; 1847—1931) — американський науковець і винахідник.

Ім'я 

 Едісон Джеймс (;  1943) — домінікський політик, прем'єр-міністр країни з 1995 до 2000.
 Едісон Мендес (;  1979) — еквадорський футболіст, півзахисник.
 Едісон Петтіт (; 1889—1962) — американський астроном.
 Едісон Уртадо (;  1972) — колумбійський борець вільного стилю.
 Едісон Фігурадо (;  1990) — ланкійський футболіст, півзахисник.
 Едісон Флорес (;  1994) — перуанський футболіст, півзахисник.

Див. також 
 Еддісон